3. længdegrad kan henvise til:

 3. vestlige længdekreds
 3. østlige længdekreds